Scholes kan syfta på:

Personer
Scholes (efternamn) - ett engelskt efternamn
Paul Scholes (1974–), en engelsk före detta professionell fotbollsspelare
Myron Scholes (1941–), en kanadensisk nationalekonom och en av upphovsmännen till Black-Scholes-ekvationen

Geografi

England
Scholes, Bradford – en ort i Bradford, West Yorkshire
Scholes, Cleckheaton – en ort nära Cleckheaton, West Yorkshire
Scholes, Greater Manchester – en stadsdel i östra delen av Wigan
Scholes, Holme Valley – en ort nära Holmfirth, West Yorkshire
Scholes, Leeds – en ort i Leeds, West Yorkshire
Scholes, South Yorkshire – en by i South Yorkshire